Но́рдюрланд-Э́йстра () — один из восьми регионов Исландии.

Нордюрланд-Эйстра находится в северной части страны. Площадь региона составляет . Численность населения —  человек (2008 года). Плотность населения — 1,32 чел./км². В результате административной реформы в 2006 году в состав Нордюрланд-Эйстра вошли город Сиглюфьордюр и община Скегъястадир, что значительно увеличило население региона.

На севере побережье Нордюрланд-Эйстра омывается водами Гренландского моря. На востоке от него лежит регион Эйстюрланд, на юге — Сюдюрланд, на западе — Нордюрланд-Вестра.

Население

Административное деление 
Регион Нордюрланд-Эйстра состоит из трёх округов (сисла) и четырёх «свободных общин».

Примечания 

Регионы Исландии
Нордюрланд-Эйстра